Буйлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Буйлово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Буйлово — село в Рамешковском районе Тверской области.

См. также 
 Буйлов